Пейвар-Котал — горный перевал, один из немногих проходимых перевалов, соединяющих Пакистан и Афганистан.

Горная дорога преодолевает Пейварский перевал, высота которого достигает 2596 м. Проход расположен примерно в 20 км на запад от Парачинара. Проход не проходим зимой из-за снегопада и обледенения в течение нескольких месяцев.

Долина Куррам была одним из основных торговых путей в Кабул и Гардез в Афганистане.

Во время Второй англо-афганской войны в 1878 году британцы под командованием британского фельдмаршала Фредерика Робертса штурмовали Пейварский перевал, разгромили афганские войска в сражении при Пейвар-Котале и взяли перевал под контроль Британии. Через год англичане использовали путь через Пейварский перевал и перевал Шотор-Гардан для своего нападения на Кабул.

Перевальная дорога ведёт через афганскую провинцию Пактию в Гардез. До Кабула можно добраться из Гардеза через перевал Хост-Гардез и Хост. Это самый короткий путь из Кабула в Пакистан.

Ссылки 
 
 

Перевалы Пакистана
Перевалы Афганистана
Гиндукуш